hrabstwo Rush (ang. Rush County) w USA, w stanie Indiana
 hrabstwo Rush (ang. Rush County) w USA, w stanie Kansas